Blender — п'ятий студійний альбом американської групи Collective Soul, який був випущений 10 жовтня 2000 року.

Композиції 
 Skin – 3:08
 Vent – 3:13
 Why, Pt. 2 – 3:37
 10 Years Later – 3:21
 Boast – 3:39
 Turn Around – 3:39
 You Speak My Language – 3:24
 Perfect Day – 3:48
 After All – 3:44
 Over Tokyo – 3:48
 Happiness – 3:32

Джерела 
 Blender  allmusic
 Blender  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Collective Soul
Музичні альбоми 2000